Ekstrakt (lat. extractum, particip pasivni od extrahere: izvući) može značiti:
 ekstrakt je srž, izvod, izvadak, sažetak (na primjer ekstrakt iz nekog djela, spisa).
 ekstrakt (kemija), u kemiji i kemijskoj tehnologiji, je proizvod dobiven ekstrakcijom, također je i koncentrat ekstrahirane tvari oslobođen od otapala. Ekstrakt se uglavnom priređuje i od živežnih namirnica (mesni, sladni, kaveni ekstrakt), začina, aromatskih tvari i tako dalje.
 ekstrakt (farmacija), u farmaciji, je djelomično ili do suha isparena vodena (lat. extracta aquosa), alkoholna (lat. extracta spirituosa) ili eterska (lat. extracta aetherea) iscrpina droga ili biljnih sokova. Priređuje se perkolacijom ili maceracijom, pri čemu se iscrpena tekućina izravno isparuje u vakuumu do željene gustoće, po kojoj se dijeli na: tekuće ekstrakte (lat. extracta fluida ili liquida), žitke ekstrakte (lat. extracta tenuia) i suhe ekstrakte (lat. extracta sicca). Obično se standardizira na određeni sadržaj djelotvornih tvari.
 ekstrakt kvasca je skupno ime za različite oblike prerađenih kvaščevih proizvoda koji se koriste kao aditivi i arome u hrani. 
 ginkov ekstrakt je ekstrakt koji se dobiva od lista dvorežnjastog ginka (lat. Ginkgo biloba Carl Linne, 1771.).

Izvori